Suwannaphum (în ) este un district (Amphoe) din provincia Roi Et, Thailanda, cu o populație de 116.917 locuitori și o suprafață de 1.107,042 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 15 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 195 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Roi Et